Валенти́н Серге́евич Матве́ев (творческий псевдоним Матве́ев-Ве́нтцель; род. 14 мая 1931, Москва) — советский и российский  и , .

Биография 
Родился в Москве. В детстве брал уроки музыки у известного педагога Густава Францевича Валашека. В 50-х годах закончил Московскую консерваторию. Учился у Владимира Белова и Генриха Нейгауза. Работал в консерватории, и в Государственном музыкальном педагогическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова. Работал в Министерстве культуры РСФСР. Занимается педагогической деятельностью. Основатель и Главный режиссёр музыкального полифонического театра «ЭЛЬМОВЫ ОГНИ». Является популяризатором творчества композитора Алексея Станчинского.
Племянник зоолога Б. С. Матвеева, внучатый племянник русского педагога К. Н. Вентцеля.

Семья
 Отец - Сергей Степанович Матвеев (1884-1944), инженер
 Мать - Ирина Викторовна Матвеева (1906-1995), медработник, домохозяйка
 Брат - Алексей Сергеевич Матвеев (1913-2001), инженер
 Сестра - Татьяна Сергеевна Матвеева (1915-2007), врач
 Брат - Николай Сергеевич Матвеев (1919-1942)
 Брат - Евгений Сергеевич Матвеев (1930-2007), архитектор
1-я жена: Клочкова Светлана Евдокимовна (1930-1995), художник

Дети:
 Сергей (1954-1992)
 Борис (р.1961)
2-я жена: Призант Сусанна Яковлевна (р.1947), искусствовед

Дети:
 Надежда (р.1969)
 Денис (р.1979)
3-я жена: Рубинштейн Диана Григорьевна (р.1949), писатель, музыкант

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20141023085905/http://www.pressarchive.ru/moskovskaya-pravda/2002/02/08/73582.html
 https://web.archive.org/web/20140728081315/http://liga-ivanovo.narod.ru/istalm04-14.htm
 https://haian7.livejournal.com/3684.html
 http://olrs.ru/uchastniki_vsm.html

Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Композиторы, известные под псевдонимами